Camshaft, een motorfiets met een of meer bovenliggende nokkenassen;
 Cammy (Street Fighter), een personage uit de Street Fighter-computerspellen.